Pentagramma – in musica, sistema di notazione
 Pentagramma – in geometria, figura intrecciata a cinque vertici
 Pentagramma – simbolo magico, conosciuto anche come pentacolo
 Pentagramma – casa discografica italiana
 Pentagramma – squadra del manga e anime Eyeshield 21

Altri progetti